Armenien är indelat i elva provinser, marzer, մարզեր. Provinserna är i sin tur indelade i 911 kommuner, hamaynk’ner համայնքներ, singular: hamaynk’ համայնք.

Se även 
 ISO 3166-2:AM, ISO 3166-2.

Externa länkar 

 National Statistical Service of the Republic of Armenia
 Statoids

 
Administrativa indelningar av länder i Asien